Christiaan van Nassau-Dillenburg (1688-1739), vorst van Nassau-Dillenburg (1724-1739).
 Christiaan van Nassau-Siegen (1616-1644), zoon van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Christiaan Lodewijk van Nassau-Ottweiler (1650-1650), zoon van Johan Lodewijk van Nassau-Ottweiler.